South Africa Women’s Sevens 2019 – pierwsza edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju South Africa Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 13–15 grudnia 2019 roku na Cape Town Stadium w Kapsztadzie będąc trzecim turniejem sezonu 2019/2020.

Informacje ogólne 
Rozegrane wraz z turniejem męskim na Cape Town Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2019/2020 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja gospodarzy. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby po turnieju w Dubaju. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów oraz sędziowie zawodów.

Fazę grupową z kompletem zwycięstw zakończyły Nowa Zelandia, Australia i Francja, dwie pierwsze spotkały się następnie w finale, z którego górą wyszły Nowozelandki, dla których było to 24 zwycięstwo w 40 dotychczas rozegranych turniejach z cyklu WSS. Najlepszą zawodniczką finału została uznana przedstawicielka triumfatorek, Ruby Tui. Najwięcej punktów zdobyła Amerykanka Alev Kelter, która wraz z reprezentantką Francji Séraphine Okemba zwyciężyła także w klasyfikacji przyłożeń, Francuzka otrzymała również wyróżnienie DHL Impact Player.

Bilety na piątkowe spotkania kosztowały 150 randów, na pozostałe dwa dni kształtowały się w granicach 195–425 ZAR.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2019/2020)
South Africa Women’s Sevens
2019 w Południowej Afryce